

Sigle 
 Department of Defense  – Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Ministero della difesa USA
 "Depth Of Discharge" – Profondità di scarica di una Batteria (chimica)

Codici 
 DOD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dodoma (Tanzania)

Videogiochi
 DoD – Day of Defeat, un videogioco sparatutto in prima persona ambientato nella seconda guerra mondiale.